Departamento de San Antonio kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Antonio (kommun i Río Negro), 
 Departamento de San Antonio (kommun i Jujuy), 

Robotskapade Argentinaförgreningar